Śpiąca kobieta (obraz Francisca Goi)
 Śpiąca kobieta (obraz Tamary Łempickiej)

Zobacz też 
 Ślepa wierzba i śpiąca kobieta